Хесус Гонзалез Ортега има више значења:

 Хесус Гонзалез Ортега, Перикос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хесус Гонзалез Ортега (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хесус Гонзалез Ортега (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хесус Гонзалез Ортега (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику